A MotoGP 1949-es szezonja az 1. gyorsaságimotoros-világbajnoki szezon volt. 5 kategóriának írták ki (500cc, 350cc, 250cc 125cc és Sidecars). Az első öt kapott pontot(10, 8, 7, 6, 5), és extra pontokat lehetett szerezni a leggyorsabb körrel.

Nagydíjak

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

Oldalkocsis kategória

Jegyzetek

MotoGP-szezonok
Motogp